L'Esclave de Jérusalem (The Slave-Girl from Jerusalem) est le treizième volume de la série de romans écrits par Caroline Lawrence, Les Mystères romains, publié en France, aux éditions Milan, le . L'action de ce roman historique se situe sous la Rome antique.

Résumé

Parutions 
 Milan (Poche Histoire), ,

Lien externe 
 

Roman historique américain
Roman américain paru en 2009
Roman pour l'enfance et la jeunesse
Roman historique se déroulant dans la Rome antique
Les Mystères romains